Styles ist der Familienname folgender Personen:

 AJ Styles (* 1977), US-amerikanischer Wrestler
 Brian Thomas Styles (1936–1993), britischer Botaniker
 Darren Styles (* 1975), britischer DJ und Musikproduzent
 Harry Styles (* 1994), britischer Popsänger der Boygroup One Direction
 Gemma Styles (* 1990), ältere Schwester von Harry Styles
 Joey Styles (* 1971), US-amerikanischer Wrestling-Kommentator
 Stella Styles, deutsche Pornodarstellerin
 Sya Styles († 2015), französischer DJ und Musikproduzent
 William Styles (1874–1940), britischer Sportschütze

Styles ist ein Pseudonym von:
 Styles P. (* 1974), US-amerikanischer Rapper

Sonstiges:
 Styles Bluff, Felsenkliff im Kempland, Antarktika
 Styles-Gletscher, Gletscher Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Styles Strait, Meerenge vor der Küste des Enderbylands, Antarktika

Siehe auch:
 Stiles
 Style